Cabril ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Cabril (Castro Daire)
 Cabril (Montalegre)
 Cabril (Pampilhosa da Serra)

Cabril steht weiterhin für:
 Talsperre Cabril, Talsperre in Portugal

Siehe auch:
 Cabrils